

Fisica 
 Impulso – grandezza in fisica classica
 Operatore impulso – un'osservabile in meccanica quantistica
 Impulso di Dirac – in matematica, una funzione generalizzata

Altro 
 Impulso – componente psichica del desiderio
 Impulso – impulso elettrico
 Impulso – termine letterario
 Impulso – personaggio dei fumetti DC Comics

Pagine correlate 
Impulse